Энн Да́уд () — американская характерная актриса, наиболее известная по главной роли в триллере 2012 года «Эксперимент «Повиновение»», которая принесла ей премию Национального совета кинокритиков США, номинацию на «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана и ряд других наград, а также ряд критиков отмечали её как одного из главных претендентов на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, хотя в конечном счете она не попала в шорт-лист.

Биография 
Энн Дауд родилась и выросла в Холиоке, штат Массачусетс и окончила Университет Де Поля в Чикаго со степенью бакалавра искусств, где с ней училась Элизабет Перкинс. В начале карьеры она выступала на местных театральных сценах, а в начале девяностых дебютировала на Бродвее. С тех пор она сыграла роли второго плана в фильмах «Вид на жительство», «Филадельфия», «Маньчжурский кандидат», а также снялась в отмеченном наградами сериале «Ничего святого» (1997—1998).

Кроме этого на телевидении Дауд снялась в мини-сериале «Север и Юг: Небо и Ад», а также была гостем в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Доктор Хаус» и «Прикосновение ангела». Дауд также играет роль матери героя
Майкла Шина в сериале «Мастера секса» с 2013 года, в 2014 году снималась в таких сериалах, как «Настоящий детектив», «Разделение» и «Оставленные», а в 2017 играет роль тетки Лидии в сериале «Рассказ служанки».

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Выпускники Колледжа Святого Креста (Вустер)